General Roca megye (Córdoba), megye Argentína Córdoba nevű tartományában
General Roca megye (Río Negro), megye Argentína Río Negro nevű tartományában